Bernardo I di Tolosa (795-844) – duca di Settimania dall'820 all'831 e dall'836 alla sua morte, conte di Barcellona dall'826 all'832 e dall'836 alla sua morte e conte di Tolosa dall'836 alla sua morte
 Bernardo I d'Alvernia (... – dopo l'852) – conte d'Alvernia dall'846 all'862
 Bernardo I d'Armagnac (... – 995) – conte d'Armagnac, dal 960 circa alla sua morte
 Bernardo I di Guascogna (... – 1009 oppure 1003/4) – duca di Guascogna e conte di Bordeaux, dal 996 al 1009
 Bernardo I di Brunswick-Lüneburg (tra il 1358 ed il 1364-1434) – Duca di Brunswick-Lüneburg
 Bernardo I di Sassonia-Meiningen (1649-1706) – Duca di Sassonia-Meiningen dal 1675 sino alla sua morte
 Ruggero Bernardo I di Foix (1130-1188) – conte di Foix dal 1148 alla morte